Carlos Cardoso (futebolista)
 Carlos Cardoso (jornalista)
 Carlos Cardoso (poeta)

Desambiguação